Bonbon (zoetigheid), een zoetigheid
 Praline, een gevulde chocoladebonbon
 Bonbon (Haïti), een gemeente in Haïti
 Bon-bon (restaurant), een restaurant in Sint-Pieters-Woluwe, België

Muziek 
Bon, Bon, een single van Pitbull
BonBon (nummer), een nummer van Era Istrefi

Zie ook
BonBon-Land, een pretpark gelegen in Denemarken